Островницы () — род бесхвостых земноводных из семейства Ceratobatrachidae, обитающих на Филиппинах. Родовое название происходит от  — «плоский» и  — «древесная лягушка».

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 32 вида:

Галерея

Литература 
 Günther, 1858 : Neue Batrachier in der Sammlung des Britischen Museums. Archiv für Naturgeschichte, vol. 24, n 1, pр. 319-328.
 Hedges, Duellman & Heinicke, 2008 : New World direct-developing frogs (Anura: Terrarana): molecular phylogeny, classification, biogeography, and conservation. Zootaxa, n° 1737, p. 1-182.

Примечания 

Ceratobatrachidae